Folgende Liste sortiert Städte weltweit nach ihrer Anzahl an Wolkenkratzern. Als Wolkenkratzer wird ein Gebäude definiert, dessen strukturelle Höhe bei über 150 Metern liegt. Um in der Liste gezählt zu werden, muss das Gebäude fertiggestellt oder im Rohbau sein. Die Liste beinhaltet alle Städte mit mehr als 5 Wolkenkratzern und ist auf dem Stand von Anfang 2022. Fernsehtürme werden in der Liste nicht mitgezählt.

Liste

Liste der Städte nach Gebäuden über 150 m Höhe 
Folgende Liste sortiert alle Städte mit mindestens 50 vollendeten Wolkenkratzern mit über 150 Meter Höhe. Sie gibt zudem Überblick in welchen Höhenstufen sich die Wolkenkratzer der entsprechenden Stadt befinden.

Liste der Länder nach Gebäuden über 150 m Höhe 
Folgende Liste sortiert alle Staaten und Territorien mit mindestens 10 vollendeten Wolkenkratzern mit über 150 Meter Höhe.

Siehe auch 
Liste der höchsten Hochhäuser der Welt

Einzelnachweise 

Wolkenkratzer
Stadte nach Anzahl